Per Pennywise possono intendersi:
Pennywise – band punk statunitense
Pennywise – primo album dei Pennywise pubblicato nel 1991
Pennywise/It – personaggio del romanzo It